Lady is de Engelse benaming voor een vrouw voor wie men enige achting heeft. Het zou in het Nederlands met dame kunnen worden vertaald, maar in het Engels wordt lady vaker gebruikt dan in het Nederlands dame, en vaak kan lady dan eerder vertaald worden als vrouw of meisje. In historische teksten kiest men liever voor vrouw (of vrouwe).
Lady (Brotherhood of Man), een single van Brotherhood of Man
Lady (Hear Me Tonight), een single van Modjo
Lady (Jack Jersey), een single van Jack Jersey uit 1988
Lady (Lenny Kravitz), een muzieknummer uit 2005
Lady (motorfiets), een Belgisch historisch merk van motorfietsen
Lady (album), een album van Styx
Lady (single van Styx), een single van Styx